Het ATP-toernooi van Indian Wells 1995 (met de officiële naam Newsweek Champions Cup 1995) werd gespeeld van 6 tot en met 12 maart 1995. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van Grand Champions Resort in de Amerikaanse stad Indian Wells.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste Helft

Deel 1

Deel 2

Onderste Helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspel
 Dubbelspel

Indian Wells
ATP-toernooi van Indian Wells